Erastus, deutsch Erast, ist der Name mehrerer

Personen:
 Thomas Erastus (1524–1583), Schweizer Theologe
 Erastus (Heiliger) (1. Jahrhundert), kleinasiatischer Beamter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Erastus (Georgia)
 Erastus (North Carolina)
 Erastus (Ohio)